Biolcati – cognome italiano
 Lena Biolcati – cantante italiana
 Maria Ilva Biolcati – cantante italiana nota come Milva